Jméno a příjmení Josef Krist má více nositelů:

 Josef Krist (odbojář) (1921–1985) – příslušník 2. čs. odboje, vysádkář, účastník Operace Four Square
 Josef Krist (pedagog) – učitel korunního prince Rudolfa
 Josef Krist (poslanec) (1868–1950) – rolník a politik z Kyjovska, zemský poslanec za agrárníky